

Прізвище 
 Араїк Марутян (1992) — німецький професійний боксер вірменського походження, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів.
 Гайк Марутян (1976) — вірменський державний діяч та політик.
 Марутян Седа Аршаківна (1925) — радянський вчений в галузі біохімії і фізіології винограду.